Henrik Tham (med olika stavningar) kan syfta på:

 Henric Sebastian Tham (1794–1866), svensk överstelöjtnant och riksdagsman
 Henric Sebastian Tham (1827–1908), svensk ryttmästare, godsägare och riksdagsman
 Vollrath Henrik Sebastian Tham (1837–1909), svensk bruksägare och riksdagsman
 Henrik Casper Tham (1866–1939), överläkare och föreståndare för Tranås vattenkuranstalt
 Volrath Henrik Sebastian Tham (1867–1946), svensk industriman och riksdagsman
 Henrik Tham (född 1942), svensk professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet